Orea kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Orea (kommunhuvudort), Kastilien-La Mancha, Provincia de Guadalajara, 
 Orea (kommun), Kastilien-La Mancha, Provincia de Guadalajara, 

Robotskapade Spanienförgreningar